HFE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 426 амінокислот, а молекулярна маса — 45 080.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки